Justin Gerlach kan syfta på:

* Justin Gerlach (född 1970), brittisk zoolog och botaniker
 Justin Gerlach (född 1990), tysk fotbollsspelare